Brezine (Farkaševac), een dorp in Kroatië
 Brezine (Lipik), een gehucht in Kroatië